S55, S-55, S.55 steht für:

 den Hubschrauber Sikorsky S-55
 eine Serie von Explorer-Satelliten der NASA: S-55 (Explorer)
 das Flugboot Savoia-Marchetti S.55
 das Mobiltelefon Siemens S55
 den Motor BMW S55

Abkürzung